Les Acanthonida sont un ordre de radiolaires de la classe des Acantharea.

Liste des familles 
Selon  :
 famille des Astrolonchidae Haeckel, 1881

Notes et références

Références biologiques

Liens externes 

Radiolaria
Ordre de protistes (nom scientifique)